Blassingame ist der Familienname folgender Personen:

 Jerel Blassingame (* 1981), US-amerikanischer Basketballspieler
 John Wesley Blassingame (1940–2000), US-amerikanischer Historiker und Autor
 William Blassingame (1836–?), US-amerikanischer Politiker
 Wyatt Rainey Blassingame (1909–1985), US-amerikanischer Autor